SZ, Sz eller sz kan syfta på: 

 SZ – tyskspråkig tidning med huvudkontor i München, se Süddeutsche Zeitung
 SŽ – den statliga järnvägen i Slovenien, se  Slovenske Železnice 
 .sz – toppdomän för Swaziland
 SZ – landskod i ISO 3166-1 alpha-2 för Swaziland